Beselga (Penedono), een plaats in de Portugese gemeente Penedono
 Beselga (Tomar), een plaats in de Portugese gemeente Tomar